Это — список самых ярких звёзд в созвездии Паруса. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

α и β в списке отсутствуют, поскольку после раздела созвездия Корабль Арго буквенные обозначения не поменялись (звёзды α и β оказались в созвездии Киля).

Ссылки 
 
 
 

Паруса (созвездие)
Паруса